Niveaumessung steht für:
 Füllstandmessung, Erfassung des Füllstands von Flüssigkeiten und Schüttgütern 
 Altimetrie, die Höhenmessung in den Geowissenschaften
 Abstandsmessung zwischen Achsen und Karosserie bei Kraftfahrzeugen, siehe Niveauregulierung